Herb Olsztyna – herb Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego
 Herb Olsztyna – herb Olsztyna (k. Częstochowy) w województwie śląskim